HMS Grenade () — назва низки бойових кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

 HMS Grenade (H86) — ескадрений міноносець типу «G» Королівського військово-морського флоту Великої Британії  часів Другої світової війни. Збудований у 1936 році. 29 травня 1940 року потоплений німецькою авіацією в битві за Дюнкерк.
 HMS Grenade (G53) — ескадрений міноносець планований типу «Вепон». Замовлений у 1943 році. Будівництво скасоване у 1944 році.

Кораблі ВМС Великої Британії